Caminate ima više značenja:
 Caminate, Mantua
 Caminate, Pesaro-Urbino